Jiricek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jiricek (1888–1959), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Peter Jiricek (* 1978), schweizerisch-tschechischer Radballspieler